Bibliotheek (algemeen) – een plek waar boeken en vaak ook andere documenten worden bewaard
 Bibliotheek (informatica) – een verzameling codes die door programma's kunnen worden gebruikt
 Bibliotheek (tramhalte) – een halte van de Gentse tram

Zie ook
 Archief
 Beeldbank
 Mediatheek
Lijst van bibliotheken
Openbare bibliotheek
Schoolbibliotheek (zie ook: Mediatheek)
Nationale bibliotheek
Universiteitsbibliotheek ... (met naam plaats van vestiging)
Museumbibliotheek